Proboscina är ett släkte av mossdjur. Proboscina ingår i familjen Oncousoeciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Proboscina